Wittersheim ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Wittersheim (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Wittersheim (Mandelbachtal), Ortsteil der Gemeinde Mandelbachtal, Saarpfalz-Kreis, Saarland